Прево́ () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Антуан Франсуа Прево (Antoine François Prévost) — французький письменник, автор роману «Манон Леско».
 Жан-Луї Прево (Jean-Louis Prévost) — швейцарський (м. Женева) невропатолог та фізіолог.
 Марі Прево (), справжнє ім'я — Мері Бікфорд Данн (); 8 листопада 1896 Сарния, Онтаріо, Канада — 21 грудень 1937 Голлівуд, Каліфорнія, США) — американська актриса.
Французькі прізвища